Новосергиевская:
 Новосергиевская (станица) — станица в Крыловском районе Краснодарского края
 Новосергиевская — железнодорожная станция в посёлке Новосергиевка Оренбургской области